La finale de la Coupe UEFA 1988-1989 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour prenant place le  et  , respectivement au stade San Paolo de Naples, en Italie, et au Neckarstadion de Stuttgart, en Allemagne de l'Ouest.

Elle oppose l'équipe italienne de Naples aux Allemands du VfB Stuttgart. Au terme des deux rencontres, les Napolitains l'emportent sur le score de 5 buts à 4 (2-1 à l'aller, 3-3 au retour), ce qui constitue leur premier sacre dans la compétition ainsi que leur premier titre européen.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi 
 Finale de la Coupe des clubs champions européens 1988-1989
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1988-1989

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 1988-1989

Notes et références 

1988-1989
Sport en Italie en 1989
Football en Allemagne en 1989
Événement sportif à Naples
Événement sportif à Stuttgart
Face-à-face du SSC Naples
Sport en mai 1989
Face-à-face du VfB Stuttgart